Рикардо Кларк ( или Clarke):
 Кларк, Рикардо (род. 1983) — американский футболист.
 Кларк, Рикардо (род. 1992) — панамский футболист.